El término capulín puede referirse, en esta enciclopedia:

En botánica
a capulín, el nombre común de la planta Prunus virginiana;
a capulín, el nombre común de la planta Prunus salicifolia, cuyos frutos parecen cerezas y son comestibles;
a capulín, el nombre común de la planta Eugenia capuli;
a capulín, el nombre común de la planta Trema micranthum;

En geografía

En los Estados Unidos
a Capulín, un pueblo del estado de Colorado;
a Capulín, un pueblo del estado de Nuevo México.